Vortal steht für:
 Vortal (Kaltbrunn) Ortsteil von Schenkenzell
 Vortal (Informatik), internetbasiertes Informationsportal